Ларри Пирс (, 19 апреля 1930, Нью-Йорк) — американский кинорежиссёр. Среди его известных работ фильм «Раз картошка, два картошка» и музыкальный фильм .

Биография 
Ларри Пирс родился в Бронксе (Нью-Йорк) в семье известного оперного певца Жана (Джана) Пирса. Окончил Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Его дебютным фильмом стала чёрно-белая картина 1964 года  , имевшая большой успех, и в том же году отмеченная на Каннском кинофестивале. Фильм рассказывал о болезненной в то время теме межрасовых браков в США. Сама картина призов и наград не получила, но актриса Барбара Бэрри получила награду в номинации «лучшая актриса» за исполнение роли Джулии Каллен Ричардс.

Пирсу прочили большое будущее в кинематографе. Он активно снимал кино в 60-е годы, в частности снял несколько серий вестерна «Branded» и сериала «Бэтмен». В 1969 году Ларри Пирс снял фильм «Прощай, Колумб» по мотивам произведений Филипа Рота. За режиссуру Ларри Пирс был номинирован на получение престижной премии Гильдии кинорежиссёров Америки в номинации «за выдающиеся достижения в кинематографе».

После нескольких неудачных работ, Пирс сконцентрировался на работе в минисериалах. В частности, Пирс снял несколько эпизодов сериала 1975 года , , , биографический фильм о Жаклин Кеннеди.

Ларри Пирс является лауреатом премии Акиры Куросавы.

Фильмография 
 1964 — Раз картошка, два картошка
 1965 — 
 1967 — Инцидент, или Случай в метро ( )
 1969 — 
 1973 — Пепельная среда

Ссылки 
 Биография Ларри Пирса на сайте Allmovie